Alex Gray – rugbista inglese
 Alex Gray – scrittrice scozzese